Pleocouturea är ett släkte av svampar. Pleocouturea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pleocouturea